Mocó
Didi Mocó
Tipuana
Reservatório de Mocó

Desambiguação